Il doppio femminile del Lipton Championships 1999 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1999.

Martina Hingis e Jana Novotná erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 0–6, 6–4, 7–6 (7–1) Mary Joe Fernández e Monica Seles.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Martina Hingis /  Jana Novotná (campionesse)
 Anna Kurnikova /  Elena Lichovceva (semifinali)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale)
 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (quarti di finale)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno)
 Serena Williams /  Venus Williams (terzo turno)
 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (terzo turno)

 Barbara Schett /  Patty Schnyder (secondo turno) 
 Mary Pierce /  Nataša Zvereva (terzo turno) 
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (secondo turno) 
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (secondo turno) 
 Silvia Farina /  Karina Habšudová (quarti di finale) 
 Mary Joe Fernández /  Monica Seles (finale) 
 Kristine Kunce /  Kimberly Po (secondo turno) 
 Catherine Barclay /  Lori McNeil (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Lipton Championships 1999